ou U-17 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard :
 L'Unterseeboot 17, navire de tête de type , sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1912 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre jusqu’au son retrait du service active le .
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire :
 UB-17, un sous-marin de type  lancé en 1915, et qui a été porté disparu en .
 UC-17, un sous-marin de type  lancé en 1916 et qui s’est rendu le .

 L'Unterseeboot 17, un sous-marin de type II.B, qui a été lancé en 1935 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été sabordé le .
 L'Unterseeboot 17, un sous-marin de type 206 de la Bundesmarine, qui a été lancé en 1973 et est toujours en service (2012).

 ou U-17 ou U-XVII peut faire référence également à :
 L'Unterseeboot 17, sous-marin de la classe U-10 de la marine austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale.

Références 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930
Bateau des années 1970